Man on Fire ist der Titel folgender Werke:

 Man on Fire, Originaltitel von Die große Schuld, US-amerikanischer Film von Ranald MacDougall (1957) 
 Man on Fire, Originaltitel von Der Söldner, Roman von A. J. Quinnell (1980)
 Man on Fire, Originaltitel von Mann unter Feuer (1987) französisch-italienischer Film von Élie Chouraqui 
 Man on Fire, Originaltitel von Mann unter Feuer, US-amerikanischer Film von Tony Scott (2004)